Voorwaarts est un mot néerlandais signifiant « en avant ».

Il peut faire référence à :
 Voorwaarts ou Voorwaerts, un collectif d'artistes bruxellois de la fin du  ;
 Voorwaarts, un journal rotterdamois social-démocrate publié de 1920 à 1940 ;
 Voorwaarts Tirlemont, un ancien club de football belge fondé en 1941 et disparu en 1981.